

Persone 
 Cornelio Ghirardelli – astrologo e astronomo italiano dell'Ordine dei frati minori conventuali
 Domenico Ghirardelli – imprenditore italiano naturalizzato statunitense

Altro 
 Ghirardelli Square – piazza di San Francisco
 Ghirardelli Chocolate Company – fabbrica di cioccolato a San Francisco, filiale di Lindt & Sprüngli